Sumpfschildkröten steht für:
Altwelt-Sumpfschildkröten (Geoemydidae) 
Neuwelt-Sumpfschildkröten (Emydidae)
mehrere Exemplare der Sumpfschildkröte (Emys orbicularis), siehe Europäische Sumpfschildkröte